Сагателя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Сагателян, Иван Яковлевич (1871—1936) — депутат Государственной думы II и III созывов от Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской губерний.
 Сагателян, Марк Геворкович (1971—2013) — армянский шоумен, телеведущий, член команды КВН ЕрМИ.
 Сагателян, Самвел Агунович (1955—2003) — армянский хозяйственный деятель, депутат парламента Армении (1999—2003).